Rousínov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Rousínov, Stadt im Okres Vyškov
Rousínov, Ortsteil von Horní Jelení, Okres Pardubice
Rousínov, Ortsteil von Kozmice u Benešova, Okres Benešov
Rousínov, Ortsteil von Slabce, Okres Rakovník
Rousínov (Svor), Ortsteil von Svor, Okres Česká Lípa
Rousínov, Ortslage von Velký Rybník, Okres Pelhřimov

Nový Rousínov, früherer Name von Rousínov
Starý Rousínov, früherer Name von Rousínovec, Ortsteil von Rousínov